Boutillier ist der Familienname folgender Personen:

 Maximilien Jean Boutillier (1745–1811), französischer Dramatiker
 Rémi Boutillier (* 1990), französischer Tennisspieler